

Рембелін — село в гміні Брудзень-Дужи Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Рембелін — село в гміні Хожеле Пшасниського повіту Мазовецького воєводства